Herm – jedna z wysp Wysp Normandzkich
 Herm – francuska gmina w regionie Akwitania
 Herm – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje